Canindé de São Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canindé de São Francisco (ort), Sergipe, 
 Canindé de São Francisco (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar